Das Wort  (vom Englischen für „Thema“ oder „Motiv“) steht für:
 eine veränderbare grafische Oberflächengestaltung (z. B. Themes für WordPress), siehe Skin (Computer)
 die Titelmusik eines Films oder einer Fernsehserie, siehe Titelmelodie